Жабка буквално означава малка жаба и може да се отнася за:

 Жабка (музикален инструмент) - музикален перкусионен инструмент
 Жабка (строителство) - крепежен елемент в строителството
 Жабка (автомобилна) - малко шкафче или ниша на арматурното табло на автомобил
 Жабка (риболов) - вид примамка в риболова
 Жабка (игра) – игра с плосък объл камък, който се хвърля по водна повърхност. „Жабката“ е сполучлива, когато камъкът откочи от повърхността поне два пъти.